Denumirea de Ogneanovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ogneanovo, un sat în comuna Gărmen, regiunea Blagoevgrad;
 Ogneanovo, un sat în comuna Krușari, regiunea Dobrici;
 Ogneanovo, un sat în comuna Pazardjik, regiunea Pazardjik;
 Ogneanovo, un sat în comuna Elin Pelin, regiunea Sofia.